Winberg oder Vinberg ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Winberg (* 1985), schwedisches Model
 Ernest Borissowitsch Winberg (1937–2020), russischer Mathematiker
 Fjodor Wiktorowitsch Winberg (1868–1927), russischer Offizier, Verfasser und antisemitischer Ideologe
 Georgi Georgijewitsch Winberg (1905–1987), russischer Limnologe
 Håkan Winberg (1931–2022), schwedischer Jurist und Politiker
 Kristina Winberg (* 1965), schwedische Politikerin
 Margareta Winberg (* 1947), schwedische Politikerin
 Marie-Louise von Bergmann-Winberg (* 1946), finnische Politologin
 Pernilla Winberg (* 1989), schwedische Eishockeyspielerin

Siehe auch:
 Wienberg
 Vinberg